The Karate Kid  er titlen på en række film.

 The Karate Kid (film fra 1984) – En film fra 1984.
 The Karate Kid, Part II – Opfølger på filmen fra 1984
 The Karate Kid, Part III – Endnu en opfølger
 The Next Karate Kid – Endnu en opfølger
 The Karate Kid (tv-serie) – En tv-serie bygget på filmene
 The Karate Kid (film fra 2010) – En genindspilning fra 2010 af filmen fra 1984.